Schué ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schué (* 1940), deutscher Schriftsteller
 Engelbert Schue (1772–1847), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Johannes Schué (1792–1867), katholischer Theologe, Pädagoge und Schulleiter